L'Extase de saint François peut faire référence à plusieurs œuvres faisant référence à saint François d'Assise en extase :
 L'Extase de saint François,  fresque de Giotto peinte entre 1297 et 1299 ;
 L'Extase de saint François, tableau de Giovanni di Paolo peint vers 1440, musée des beaux-arts de Montréal, inv.  ;
 L'Extase de saint François, tableau de Giovanni Bellini peint entre 1475 et 1480 ;
 L'Extase de saint François, tableau du Caravage peint vers 1594 ;
 L'Extase de saint François, tableau du Greco peint en 1600 ;
 Saint François en extase, tableau de Zurbarán peint entre 1658 et 1660.